Le nom de Bataille de Mandchourie peut désigner : 

 L'invasion russe de la Mandchourie en 1900 durant la révolte des Boxers
 Les actions militaires s'étant déroulées en Mandchourie durant la Guerre russo-japonaise (1904-1905)
 L'Invasion japonaise de la Mandchourie en 1931
 L'Invasion soviétique de la Mandchourie en 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale
 La Campagne de Mandchourie dans le Liaoning et le Shenyang, en 1948, pendant la Guerre civile chinoise